Macbeth  kan henvise til:

 Macbeth af Skotland, konge af Skotland fra 1040 til 1057
 Macbeth, et skuespil af Shakespeare løst baseret på Macbeth af Skotlands liv

Shakespeares skuespil har dannet grundlag for operaer og filmatiseringer, herunder:

 Macbeth (opera), en opera fra 1847 af Giuseppe Verdi
 Macbeth (film fra 1908), en fransk stumfilm
 Macbeth (fransk film fra 1909), en fransk stumfilm
 Macbeth (italiensk film fra 1909), en italiensk stumfilm
 Macbeth (film fra 1913), en tysk stumfilm
 Macbeth (film fra 1916), en amerikansk stumfilm instrueret af John Emerson
 Macbeth (film fra 1948), instrueret af Orson Welles
 Blodets trone (1957), instrueret af Akira Kurosawa, en genfortælling af Macbeth der foregår i middelalderens Japan.
 Macbeth (film fra 1971), instrueret af Roman Polanski
 Macbeth (film fra 1978), instrueret af Philip Casson
 Macbeth (film fra 2005), instrueret af Mark Brozel
 Macbeth (film fra 2006), instrueret af Geoffrey Wright
 Macbeth (film fra 2015), instrueret af Justin Kurzel